Томас Тенисон (;  — ) — английский религиозный деятель, 81-й архиепископ Кентерберийский с 1694 года и до своей смерти. Во время своего архиепископства короновал двух британских монархов.

Биография 
Родился в Коттенхэме, Кембриджшир, начальное образование получил в бесплатной школе в Норвиче, поступив затем в Христианский колледж в Кембридже, обучаясь по стипендии имени Мэттью Паркера. Он окончил колледж в 1657 году; в течение короткого времени изучал медицину, но в 1659 году был рукоположён в частном порядке.

Последовательно возглавлял приходы: Святого Андрея в Кембридже,  в Норвиче, Святого Мартина в Полях в Лондоне. В 1680 году стал доктором богословия, в 1684 году основал публичную библиотеку в Лондоне. Был известен как последовательный и непримиримый противник католицизма.

В 1689 году был членом церковной комиссии по пересмотру литургии, в январе 1692 года был рукоположён , а 16 мая 1695 года был интронизирован на кафедре архиепископа Кентерберийского.

Короновал королеву Анну и — за год до смерти — короля Георга I.

Примечания

Литература

Ссылки 
 OxfordReference.com
 InfoPlease.com Encyclopedia

Англиканские архиепископы Кентерберийские
Государственные деятели Англии
Церковные деятели XVII века
Церковные деятели XVIII века
Архиепископы XVII века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Корпус-Кристи (Кембридж)